Termenul „Anna” se poate referi la:

în limba

Etimologie
Provine din ebraică „Hannah” ceace înseamnă Grație, Ingăduință poate fi prenume feminin dar și nume de familie

Zile onomastice
9 februarie, 26 iulie 28 august

Variante
Ana, Anișoara, Anita, Anja, Anika, Anke, Anne, Anouk, Antje, Hanka, Hanna, Hannah

Personalități

Personaje din romane sau filme
Anna Karenina
Anna Espinosa
Anna Anderson

Vezi și
Sfânta Ana - mama Sf. Maria
Ana (preot) - mare preot în Iudeea
Ana de Austria (dezambiguizare)
Anne de Montmorency (1493–1567)
Listă de zile onomastice

Legături externe 
Anja prenume preferat 
Anke  prenume preferat
Anna  prenume preferat

Prenume feminine